Сускаб има више значења:

 Сускаб (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сускаб (Теабо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сускаб (Теком), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику